Bukharà, ciutat de l'Uzbekistan, capital de la regió de Bukharà
 Emirat de Bukharà, estat d'Àsia Central que va existir entre 1747 i 1920
 Kanat de Bukharà, estat de l'Àsia Central durant els segles  i 
 República Popular de Bukharà, república soviètica de Bukharà existent del 1920 al 1924